Annerose Fiedler (née en 1951), athlète est-allemande
 Arkady Fiedler (1894-1985), écrivain, journaliste et aventurier polonais
 Arthur Fiedler (1894-1979), chef d'orchestre américain
 Bill Fiedler (1910-1985), footballeur américain
 Christian Fiedler (né en 1975), footballeur allemand
 Ellen Fiedler (née en 1958), athlète allemande
 Fred Fiedler (né en 1922), psychologue autrichien
 Fritz Fiedler (1899-1972), ingénieur et designer automobile allemand
 Jens Fiedler (né en 1970), coureur cycliste allemand
 Johann Christian Fiedler (1697-1765), peintre de cour allemand
 John Fiedler (1925-2005), acteur américain
 Jörg Fiedler (né en 1978), escrimeur allemand
 Konrad Fiedler (1841-1895), savant allemand
 Kurt Fiedler, (1922-1984), homme politique autrichien
 Wolfram Fiedler (1951-1988), lugeur est-allemand

Ce nom est aussi utilisé par :
 Fiedler, une entreprise fabriquant des aiguilles de montre à Carouge (Genève)